Brankica Mihajlović (1991), joueuse bosnienne de volley-ball ;
 Dragoslav Mihajlović (1906-1978), footballeur yougoslave ;
 Draža Mihajlović (1893-1946), militaire et homme politique serbe ;
 Ljubomir Mihajlović (1943-), footballeur yougoslave et serbe ;
 Prvoslav Mihajlović (1921-1978), footballeur et entraîneur yougoslave et serbe ;
 Radmilo Mihajlović (1964-), footballeur serbe de Bosnie ;
 Siniša Mihajlović (1969-2022), footballeur serbe ;
 Vesko Mihajlović (1968-), footballeur et entraîneur serbe ;
 Zorana Mihajlović (1970-), femme politique serbe.